W Polsce
 Jeżewo – część wsi Tłuchowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Tłuchowo
 Jeżewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo 
 Jeżewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn 
 Jeżewo – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Jeżewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Nowy Duninów 
 Jeżewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk 
 Jeżewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk 
 Jeżewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz 
 Jeżewo – osada leśna wsi Wiele w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Jeżewo – osada wsi Rozłazino w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce 
 Jeżewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn 
 Jeżewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski 
 Jeżewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Jeżewo – dawna kolonia w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 

 Jeżewo – gromada w powiecie białostockim
 Jeżewo – gromada w powiecie sierpeckim
 Jeżewo – gromada w powiecie świeckim

 Zobacz też
 Jeżewo-Wesel
 Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare